ACAS (, бортовая система предупреждения столкновений летательных аппаратов) — предназначена для определения относительных координат и относительной скорости сближения взаимодействующих летательных аппаратов, оборудованных самолётными ответчиками и вырабатывающую сигналы рекомендации по маневрированию летательных аппаратов в вертикальной плоскости при обнаружении угрозы столкновения, а также представляющую пилоту информацию о времени до предполагаемого столкновения и окружающей воздушной обстановке.

Проблема столкновений летательных аппаратов в воздухе стала ощутимой ещё в 50-х годах. Когда стали происходить лётные происшествия с массовой гибелью людей, ICAO (Международная организация гражданской авиации) вплотную занялась этим вопросом. Была разработана концепция, а затем международные стандарты Бортовой системы предупреждения столкновений (Аirborne collision avoidance system (ACAS)).

Из всех разработок согласно этой концепции основное распространение получила система ТСAS (). Система TCAS версий 7.0 и 7.1 реализует возможности ACAS типа II и выдает рекомендации по изменению высоты.

См. также 
 Стеклянная кабина
 TCAS
 Авионика
 Управление воздушным движением

Примечания

Ссылки 
 История ADS-B
 Система ACAS 
 Airborne collision avoidance system , Eurocontrol
 History & future of airborne collision avoidance, Eurocontrol
 Airborne Collision Avoidance System (ACAS) Manual , ICAO, 2006
 Next-Generation Airborne Collision Avoidance System  / MIT LINCOLN LABORATORY JOURNAL, VOLUME 19, NUMBER 1, 2012

Авиационное и радиоэлектронное оборудование